Окан:
 Бурук, Окан — турецкий футболист
 древесина растения Cylicodiscus gabunensis